Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2004 — турнир под эгидой ИИХФ, который проходил с 14 по 20 декабря 2003 года в городе Берлине (Германия) в Группе А и с 13 по 19 декабря в городе Бриансоне (Франция) в Группе В.

Регламент 
По итогам турнира команды, занявшие первые места в группах, получают право играть в ТОП-дивизионе 2005 года, а команды, занявшие в группах последние места, выбывают во второй дивизион 2005 года.

Итоги

Группа A 
  Сборная Германии вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2005 года.
  Сборная Венгрии вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2005 года.

Группа B 
  Сборная Белоруссии вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2005 года.
  Сборная Японии вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2005 года.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — десять из Европы и две — из Азии. Сборные Германии и Белоруссии вылетели из ТОП-дивизиона 2003 года. Сборные Эстонии и Венгрии перешли из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона 2003 года.

Группа А

Группа В

Турнир

Группа А

Судьи 
В группе А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2004 года участвовало 4 главных и 6 линейных судей.

Главные судьи
  Ульф Роннмарк
  Найджел Бонифейс
  Хирокадзу Такахаси  (TAKAHASHI Hirokazu)
  Сергей Бервенский

Линейные судьи
  Роберт Шелевски
  Клаудио Пьянецце
  Маттиас Лангле
  Андреас Коверт
  Поль Ребиллард
  Эрик Буген (BOUGUIN Eric)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Группа В

Судьи 
В группе А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2004 года участвовало 3 главных и 6 линейных судей.

Главные судьи
  Ярослав Гавлик
  Ларс-Йохан Рюхед
  Влодзимеж Маркус

Линейные судьи
  Акила Немото
  Томас Пешек
  Рогер Вандеварден
  Александр Ошар (HAUCHART Alexandre)
  Игорь Залетель
  Гергей Кинцешеш

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Ссылки 
 Группа А. Официальные результаты и статистика. Архив iihf.com
 Группа В. Официальные результаты и статистика. Архив iihf.com
 Чемпионат мира среди молодёжных команд. Архив hokej.sfrp.cz
 Информация о турнире passionhockey.com

Хоккей
2003 год в хоккее
П
М2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей